Le qualificazioni del singolare dello Serbia Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Serbia Open 2010 prevedevano 18 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie

 Peter Polansky (ultimo turno)
 Roko Karanušić (ultimo turno)
 Flavio Cipolla (Qualificato)
 Andrea Arnaboldi (ultimo turno)

 Alessio Di Mauro (Qualificato)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Evgenij Donskoj (Qualificato)
 David Savic (ultimo turno)

Qualificati 

 Alessio Di Mauro
 Evgenij Donskoj

 Flavio Cipolla
 Franco Skugor

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Serbia Open 2010
ATP World Tour 2010